Poloma (Slowakije), een Slowaakse gemeente in de regio Prešov
Poloma (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie Eupterotidae
Gemerská Poloma, een Slowaakse gemeente in de regio Košice